Sachsenstein bezeichnet:

 Sachsenstein (Thüringer Wald), einen Nebengipfel des Schneekopfes im Thüringer Wald
 ein Felsmassiv im Naturschutzgebiet Priorteich/Sachsenstein bei Bad Sachsa am Rande des Harz 
 die Burg Sachsenstein auf dem Felsmassiv Sachsenstein bei Bad Sachsa am Rande des Harz
 einen Aussichtsgipfel im Bielatal in der Sächsischen Schweiz
 das Denkmal Sachsenstein auf dem Pleß im Breitungen/Werra in Thüringen